Криевупе () — топоним Латвии:
 Криевупе — река, протекает по территории Сигулдского, Ропажского и Гаркалнского краёв.
 Криевупе — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Криевупе (Макстениеки) — населённый пункт в Гаркалнском крае.